Die Scottish Women’s Premier League 2015 ist die 14. Austragung der höchsten schottischen Frauenfußballliga SWPL. Sie wird von der Scottish Football Association organisiert.

Teilnehmer und Modus 
Es nehmen 12 Mannschaften am Wettbewerb teil. Sie spielen vom 15. März bis zum 1. November 2015 in einer Einfachrunde mit nur jeweils einem Spiel gegen alle anderen um die Platzierung. Die ersten Sechs spielen anschließend in einer Championship Group untereinander jeweils mit Hin- und Rückspiel weiter um den Meistertitel. Die letzten Sechs spielen in einer Relegation Group die weiteren Plätze aus. Dadurch hat jede Vertretung 21 (11+10) Spiele.

Nach Abschluss der Saison wird eine Ligenstruktur eingeführt, die der englischen Liga entspricht. Lediglich die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 8 sind für die SWPL 1 Saison 2016 qualifiziert. Die vier Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 12 werden gemeinsam mit den besten vier Mannschaften der Division 1 der Scottish Women’s Football League die 2. Ebene der SWPL 2016 bilden.

Der schottische Meister im Frauenfußball ist für die UEFA Women’s Champions League 2016/17 qualifiziert.

Tabelle 
Quelle: Soccerway

| style="vertical-align:top" |

|}

Championship Group 
Quelle: Soccerway, Stand 8. September 2015
Die beiden erstplatzierten Teams qualifizieren sich für die Champions League 2016/17.

Relegation Group 
Quelle: Soccerway, Stand 8. September 2015

Siehe auch 
 Scottish Women’s Premier League Cup

Weblinks 
 Homepage der Liga auf der Webseite des Schottischen Fußballverbandes (nur Daten der aktuellen Saison)

Einzelnachweise 

2015
Fußballsaison 2015